Night owl (Gerry Rafferty), het derde soloalbum van Gerry Rafferty
 Night Owl (bier), een Belgisch bier
 Night Owl (1993), een Amerikaanse vampierfilm uit 1993